Hermann Schwarz kan syfta på bland andra:

* Hermann Schwarz (1843–1921), tysk matematiker
 Hermann Schwarz (1864–1951), tysk filosof